Olivais (Lizbona)
 Olivais (stacja metra)

Zobacz też
 Olivais e Moscavide